Andy Oakes ist der Name folgender Personen:

* Andy Oakes (Autor) (* 1952), britischer Ingenieur, Fotograf und Autor 
 Andy Oakes (Fußballspieler) (Andrew Mark Oakes; * 1977), englischer Fußballspieler